Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1935, è stata la prima edizione del torneo disputata a Roma, ha avuto come vincitore lo statunitense Wilmer Hines che ha battuto in finale l’italiano Giovanni Palmieri 6-3, 10-8, 9-7.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1935